Rose Hill (Carolina do Norte)
Rose Hill (Illinois)
Rose Hill (Iowa)
Rose Hill (Kansas)
Rose Hill (Virgínia)
Rose Hill Acres

Desambiguações de topônimos